Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Fitzgerald e Johan Kriek che hanno battuto in finale Steve Denton e David Pate 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Gary Donnelly /  Jim Grabb (secondo turno)
 John Fitzgerald /  Johan Kriek (Campioni)
 Andy Kohlberg /  Robert Van't Hof (semifinali)
 Steve Denton /  David Pate (finale)

 Brad Drewett /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Scott Davis /  Kelly Jones (primo turno)
 Peter Fleming /  Tim Pawsat (quarti di finale)
 Jeremy Bates /  Dan Goldie (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1988